Las elecciones municipales de Acapulco de 2012 se realizaron el domingo 1 de julio de 2012, y en ellas fueron elegidos los siguientes cargos: 

 Presidente Municipal de Acapulco de Juárez. Titular del Poder Ejecutivo del municipio, electo para un periodo extraordinario de tres años, no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Luis Walton Aburto de la coalición Movimiento Progresista.
 Senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso de la Unión, 3 por cada estado de la federación y por el Distrito Federal, electos de manera directa y 32 por una lista nacional, todos ellos por un periodo de seis años que comenzará el 1 de septiembre de 2012.
 Diputados. Miembros de la cámara baja del Congreso de la Unión, elegidos por las 5 circunscripciones en las que se divide el estado; todos para un periodo de tres años que comenzará el 1 de septiembre de 2012.

Debate 
El debate entre los candidatos se llevó a cabo el jueves 21 de junio de 2012 en el edificio Crowne Plaza Acapulco, ubicado en la Avenida Costera Miguel Alemán del Puerto de Acapulco, en el cual cada uno dio a conocer sus propuestas, pero durante el debate y al finalizar se enfrentaron los simpatizantes de Luis Walton y de Fermín Alvarado Arroyo acusándose de haber hecho un mal gobierno. Los simpatizantes del PRI y PRD tumbaron una cerca de seguridad y empezaron a golpearse e insultarse por lo que resultaron varios heridos sin ningún muerto.

Elección de presidente municipal

Resultados por candidato 

Estas elecciones únicamente votaron 284,749 personas que representan un 36.4% del total de la población del municipio.
el candidato electo fue Luis Walton de la coalición Movimiento Progresista (Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo) con 147,367 votos que son un 53.69% del total de votos, superando al segundo lugar del PRI Fermín Alvarado Arroyo (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México) por 55,854 que representa un 20.35% de diferencias.

La única candidata mujer Digna Marroquin Cisneros del PAN obtuvo solamente 28,603 votos que representa un 10.42% del total de votos quedando así en tercer lugar con 118,764 votos de diferencia entre ella y el candidato electo Luis Walton
El candidato Carlos Reyes Paris del partido Nueva Alianza obtuvo 6,999 votos que es un 2.55%, fue el candidato con menos votos quedando en 4 lugar.

El candidato Luis Walton fue presidente de Convergencia y después de cambiarse el nombre a Movimiento Ciudadano lo nombraron coordinador del mismo.
Antes de haber ganado ha sido candidato por Convergencia a la alcaldía de Acapulco, en el 2002, en el 2005, y 2008 perdiendo en las primeras dos ocasiones frente a los candidatos que presentó el PRD, y la tercera contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente electo tomó protesta el 29 de septiembre del 2012 el Centro Internacional Acapulco, a las 12 del día, en donde asistieron aproximadamente 3 mil 500 personas reunidas en el salón Teotihuacán. El presidente electo comenzará funciones oficialmente como presidente municipal de Acapulco el primer segundo de este domingo 30 de septiembre.

Distritos Electorales Locales de Acapulco 

Luis Walton tuvo mayoría de votos en los 4 distritos locales electorales en los que se divide el municipio de Acapulco quedando entre 40 y 50 por ciento y Fermín Alvarado entre los 30 y 40. Fermin Alvarado fue el segundo en mayor porcentaje en todos los distritos, Digna Marroquin tuvo el tercer lugar en algunos distritos y el cuarto en otros, así como de igual manera Carlos Reyes.

Véase también 
 Elecciones federales en México de 2012
 Acapulco de Juárez (municipio)
 Distritos Electorales Federales de México

Referencias

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20120705034213/http://www.prepguerrero.org.mx/

Elecciones de Guerrero
Guerrero
Acapulco